Maximianus ist der Name von

 Marcus Aurelius Valerius Maximianus (um 240 bis 310), Mit-Kaiser des Römischen Reichs, siehe Maximian

 Marcus Valerius Maximianus, römischer Offizier, Senator und Konsul
 Maximianus (auch: Maximus) († 191), Bischof von Antiochia, siehe Maximianus (Antiochia)
 Maximianus († 308 oder 363), spätantiker Märtyrer, siehe Bonosus und Maximianus
 Maximianus, Diakon von Cartago, 394 auf dem Bagajenischen Konzil von den Donatisten verdammt
 Maximianus von Konstantinopel, Patriarch von Konstantinopel von 431 bis 434
 Maximianus, Bischof von Trier von 479 bis 499, siehe Maximianus von Trier
 Maximianus (um 500 bis 556), Erzbischof von Ravenna, siehe Maximianus von Ravenna
 Maximianus, lateinischer Dichter des 6. Jahrhunderts, siehe Maximianus (Dichter)